Jürgen Werner (wielrenner) (1970), Duits wielrenner
Jürgen Werner (filoloog), Duits filoloog, levend van 1931 tot 2021
Jürgen Werner (voetballer, 1935), Duits voetballer 
Jürgen Werner (voetballer, 1942), Oost-Duits voetballer en voetbaltrainer
Jürgen Werner (voetballer, 1961), Oostenrijks voetballer 
Jürgen Werner (voetballer, 1967), Oostenrijks voetballer